

Personnalités 

 Antoine Berjon (1754-1843), artiste peintre et illustrateur français ;
  (né en 1977), scientifique français de l'informatique ;
 Saúl Berjón (né en 1986), footballeur espagnol ;
 Thomas Berjon (né en 1998), est un joueur français de rugby à XV.